Ново-Романовская волость (писали также: Новоромановская волость) — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ново-Романовская волость — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Ново-Романовская волость — в составе Томской губернии, Бийский уезд